Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2022 si sono tenute il 12 giugno 2022 (l'eventuale ballottaggio si è tenuto il 26 giugno).

Riepilogo dei sindaci eletti 

 Coalizione di Centro-destra
 Coalizione di Centro-sinistra
 Coalizione di Destra

Provincia di Gorizia

Gorizia 

Ballottaggio

Monfalcone

Provincia di Pordenone

Azzano Decimo

Provincia di Udine

Codroipo

Note 

Elezioni comunali in Italia del 2022